В одиночному розряді тенісного турніру Toray Pan Pacific Open 1981, який проходив в рамках Туру WTA 1981, Енн Кійомура здобула титул, у фіналі перемігши Беттіну Бюнге 6-4, 7-5.

Сіяні гравчині 

  Міма Яушовець (півфінал)
  Барбара Поттер (2-ге коло)
  Беттіна Бюнге (фінал)
  Діанне Фромгольтц (2-ге коло)

 Лесті Аллен (чвертьфінал)
 Сенді Коллінз (2-ге коло)
 Бетсі Нагелсен (2-ге коло)
 Кенді Рейнолдс (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Pan Pacific Open